Хонатан Гонсалес ():
 Хонатан Гонсалес (нар. 1989) — пуерториканський боксер.
 Хонатан Гонсалес (нар. 1995) — еквадорський футболіст, учасник Кубка Америки 2015.
 Хонатан Гонсалес (нар. 1999) — мексиканський футболіст.

Див. також 
 Гонсалес